R4D – abbreviazione di Research for Development, database dei programmi di ricerca sostenuti dal Department for International Development (DFID) britannico
 R4D – Douglas C-47 Dakota/Skytrain